НК — аббревиатура. Может означать:
 Надводный корабль
 Нарком
 Калибр-НК
 Пакет-НК
 НК-6 · НК-8 · НК-12 · НК-22 · НК-25 · НК-32 · НК-33 · НК-56 · НК-86 · НК-88 · НК-93 · НК-144 · НК-1
 Налоговый кодекс Российской Федерации

 Нк в письменном виде может означать сокращённое название города Новокузнецк.

См. также 
 НКО